Ущільнення може значити:

В інженерній механіці  
 Ущільнення (пристрій) або защільнювач — пристрій, що усуває або зменшує витікання рідини або газу через зазори між деталями машин і апаратів, а також захищає деталі від попадання на них бруду та пилу.
 Ущільнення (процес) або защільнення — технологічна операція отримання герметичного чи у певній мірі захищеного з'єднання деталей чи вузлів машин або апаратів.

Зміна механічних характеристик матеріалів 
 Ущільнення бетонної суміші — технологічна операція приготування бетонної суміші. Повністю ущільненою вважається бетонна суміш, якщо коефіцієнт ущільнення (дійсне значення густини відносно теоретичного) становить Ку=0,98. При цьому міцність бетону приблизно на 10 % менша за теоретичне значення. Слід відзначити, що недоущільнення бетонної суміші до 5 % призводить до зменшення міцності приблизно на 30 %.
 Ущільнення ґрунту — штучне перетворення властивостей ґрунту в будівельних цілях з метою зменшення величини і нерівномірності осідання фундаментів і земляних споруд без суттєвої зміни його фізико-хімічного стану; є процесом взаємного переміщення часток ґрунту, в результаті якого збільшується число контактів між ними в одиниці об'єму внаслідок їх перерозподілу і проникнення дрібних часток в проміжки між великими під дією механічних зусиль, що прикладаються до ґрунту.

Ущільнення бетонної суміші, грунту здійснюють спеціальними трамбівками — ручними чи механізованими.

В інформаційних технологіях 
 Ущільнення потоку інформації — метод підвищення пропускної спроможності каналу для передачі інформації у цифровому виді у декілька потоків. Основні види ущільнення: 
 частотне ущільнення (), при якому кожний цифровий потік передається у своєму частотному діапазоні; 
 часове ущільнення (), при якому за кожним цифровим потоком резервується часовий інтервал для передачі даних, званий таймслотом;
 ущільнення за поляризацією () — ущільнення потоків інформації за допомогою оптичних несучих, що мають лінійну поляризацію у різних площинах;  
 спектральне ущільнення () — технологія, яка дозволяє одночасну передачу декількох незалежних інформаційних сигналів одним оптичним каналом передачі (оптичним волокном), використовуючи оптичні несучі з різними довжинами хвиль.

В медицині 
 Ущільнення (медицина) — зміна механічних властивостей органу або тканини організму, що проявляється у підвищенні опору деформуванню при пальпації (промацуванні пальцями чи долонями рук).

Посилання  
 
Багатозначні терміни